La saison 2014-2015 de Galatasaray est la  du club en Süper Lig.

Cette saison, le club participera à 4 compétitions officielles: La Supercoupe de Turquie, la Süper Lig, la Coupe de Turquie et la Ligue des Champions.

Le club jouera également le Championnat en tant que vice-champion en titre. Cette saison, Galatasaray veut absolument placer une  sur le logo et célébrer ainsi leur . De plus, que le rival de toujours, le Fenerbahçe est également dans le même cas. L'équipe a également de sérieuses ambitions en Ligue des champions après deux exercices réussis lors des deux précédentes éditions avec à la clé: un huitième et un quart de finale

Le club s'engage le  avec l'entraîneur italien Cesare Prandelli, qui a démissionné de son poste de sélectionneur après l'échec de l'Italie à la Coupe du monde 2014.

Effectif

Transferts

Mercato d'été

Arrivées

Départs

Mercato d'hiver

Arrivées

Départs

Calendrier

Matchs amicaux

Süper Lig

Statistiques championnat 

Victoires  - Nuls  - Défaites

Ligue des Champions

Phase de poule

Coupe de Turquie

1/8e de final

1/4 de finale

1/2 de finale

Finale

Supercoupe de Turquie

Statistiques

Statistique individuels 
Mis à jour le

Buteurs 
Inclut toutes les rencontres officielles.

Mise à jour le

Références 

Galatasaray SK
Saison de Galatasaray SK
Sport en Turquie en 2014
Sport en Turquie en 2015